Windschild bezeichnet

 Windschild & Langelott, im 19. Jahrhundert gegründetes Beton- und Brückenbau-Unternehmen

Windschild ist der Name von

 Karl Friedrich Erich Windschild (1862–1945), deutscher evangelischer Theologe und Buchautor